Семья () — американский драматический телесериал, созданный Джей Аллен Престон и продюсируемый Аароном Спеллингом, Майком Николсом и Леонардом Голдбергом, который транслировался на телеканале ABC с 9 марта 1976 по 25 июня 1980 года.

Обзор 
В центре сюжета сериала находилась Кейт и Даг Лоуренс, женатая пара среднего класса, роли которых исполняли Сада Томпсон и Джеймс Бродерик. У них было трое детей. Шоу пыталось правдиво показать жизнь среднестатистической американской семьи, а повествование велось от главной героини, которую играла Сада Томпсон.

На протяжении всего периода трансляции сериал получал благоприятные отзывы от критиков, а также стал одним из знаковых шоу десятилетия. Сериал выиграл четыре премии «Эмми», а также получил ещё три десятка различных наград и номинаций, в том числе и три «Эмми» за лучший драматический сериал.

Награды и номинации 
 «Эмми»
 1977 — Премия «Эмми» за лучшую женскую роль в драматическом телесериале — Сада Томпсон (номинация)
 1977 — Премия «Эмми» за лучший драматический сериал (номинация)
 1977 — Премия «Эмми» за лучшую женскую роль второго плана в драматическом телесериале — Мередит Бакстер (номинация)
 1977 — Премия «Эмми» за лучшую женскую роль второго плана в драматическом телесериале — Кристи Макникол
 1977 — Премия «Эмми» за лучшую мужскую роль второго плана в драматическом телесериале — Гэри Фрэнк
 1978 — Премия «Эмми» за лучшую женскую роль в драматическом телесериале — Сада Томпсон
 1978 — Премия «Эмми» за лучший драматический сериал (номинация)
 1978 — Премия «Эмми» за лучшую женскую роль второго плана в драматическом телесериале — Мередит Бакстер (номинация)
 1978 — Премия «Эмми» за лучшую женскую роль второго плана в драматическом телесериале — Кристи Макникол (номинация)
 1978 — Премия «Эмми» за лучшую мужскую роль в драматическом телесериале — Джеймс Бродерик (номинация)
 1978 — Премия «Эмми» в категории «Лучший приглашённый актёр в драматическом телесериале» — Джон Рубинштейн (номинация)
 1978 — Премия «Эмми» за лучшую работу оператора в драматическом телесериале — Джим Фэрис
 1979 — Премия «Эмми» за лучшую женскую роль в драматическом телесериале — Сада Томпсон (номинация)
 1979 — Премия «Эмми» за лучшую женскую роль второго плана в драматическом телесериале — Кристи Макникол
 1980 — Премия «Эмми» за лучшую женскую роль в драматическом телесериале — Сада Томпсон (номинация)
 1980 — Премия «Эмми» за лучшую женскую роль второго плана в драматическом телесериале — Кристи Макникол (номинация)
 1980 — Премия «Эмми» за лучший драматический сериал (номинация)
 «Золотой глобус»
 1977 — Премия «Золотой глобус» за лучшую женскую роль в телевизионном сериале — драма — Сада Томпсон (номинация)
 1977 — Премия «Золотой глобус» за лучший телевизионный сериал — драма — (номинация)
 1978 — Премия «Золотой глобус» за лучший телевизионный сериал — драма — (номинация)
 1979 — Премия «Золотой глобус» за лучшую женскую роль в телевизионном сериале — драма — Сада Томпсон (номинация)
 1979 — Премия «Золотой глобус» за лучшую женскую роль в телевизионном сериале — драма — Кристи Макникол (номинация)
 1979 — Премия «Золотой глобус» за лучший телевизионный сериал — драма — (номинация)
 1980 — Премия «Золотой глобус» за лучшую женскую роль в телевизионном сериале — драма — Сада Томпсон (номинация)

Примечания

Ссылки 
 

Телесериалы США 1970-х годов
Телесериалы США 1980-х годов
Телесериалы США, запущенные в 1976 году
Программы телеканала American Broadcasting Company
Драматические телесериалы США
Телесериалы Sony Pictures Television
Телесериалы Spelling Television
Телесериалы, сюжет которых разворачивается в Калифорнии
Телесериалы на английском языке
Телесериалы США, завершённые в 1980 году